Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 - загальноосвітній заклад з українською мовою викладання з поглибленим вивченням англійської мови. Розташована на Набережній Незалежності в Ужгороді у історичній будівлі чехословацького періоду початку ХХ століття.

Історія будівлі і школи 

Історія будівлі і школи починалася в далекі тридцяті роки ХХ століття. Автором проекту гімназії є Петер Кропачек, про що свідчать документи Закарпатського обласного архіву. Рішення про будівництво школи було прийняте 15 березня 1929. Є протокол договору, по якому архітектор повинен проводити будівництво шкіл в Ужгороді від 15 березня 1929 р. Згідно з рішенням Ради головного земського міста Ужгороду (Rada hlavního zemskeho města Užhorodu) від 17.04.1935 виділені кошти для благоустрою біля школи : тротуарів, огорожі. Будівництво школи велося за державні кошти. Проєкт був затверджений в червні 1930 року. У 1935 році був підписаний протокол реорганізації народної школи в гімназію. Гімназія була здана в експлуатацію влітку 1932 і була названа на честь президента Томаша Масарика. Гімназія отримала статус державної жіночої гімназії им.Арпадгази Св.Елизавети. Кількість учнів в 1939-1940 році - 238. Директором школи був призначений Гедеона Бейла.

Директори школи 
Директорами школи в різні роки були:

Воробйов І.Т., Медвєдєв А.І., Гончаренко А.І., Дудаш Е.В., Пуртова А.П., Осипчук В.Д., Тищенко Т.П., Фесенко С.С.

ЗОШ №3 сьогодні - це 

 школа з українською мовою навчання;

 підготовка випускника, який вільно володіє українською, англійською мовами;
 щорічна літня англомовна школа; 
 школа, де введено вивчення чеської мови як другої іноземної;
 заклад, де 90% учнів - діти випускників школи; 
 результативна робота з обдарованими учнями, серед яких переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту Мана; 
 традиційне проведення Дня рідної мови; 
 виховання національних традицій і поваги до традицій свого народу;
 активне залучення батьків до управління навчальним закладом.
 недільна вірменська школа;
багатонаціональний колектив;

Примітки

Джерела та література 
http://uzhgorod.in/novosti/2016/fevral/slavnoj_tret_ej_shkole_goroda_uzhgoroda_70_let

Навчальні заклади Ужгорода